Ралли Греции 1973 года (официально 21st Acropolis Rally) — шестой этап чемпионата мира по ралли 1973 года и 21-й Ралли Греции в истории, проходивший с 23 по 28 мая на территории Греции. Этап проходил на гравийном покрытии. Общая протяженность спецучастков была 549 км.

Жан-Люк Терье стал первым пилотом, который одержал вторую победу в чемпионате мира, также француз ранее уже побеждал на Ралли Греции в 1970 году (в рамках IMC). Рауно Аалтонен же впервые приехал на подиум. Команда Fiat, уверенно занимающая вторую позицию в зачёте производителей, только на Ралли Греции впервые попала на пьедестал почёта.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки 
Жан-Люк Терье лидировал в соревновании на протяжении всех 47 спецучастков Ралли Греции. 

Количество выигранных пилотами СУ:

Положение в чемпионате 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1973 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1973 году